Bolchoï, signifiant « grand » en russe, est employé en français pour désigner :
 Le théâtre Bolchoï de Moscou et sa compagnie de danse ;
 Le théâtre Bolchoï Kamenny de Saint-Pétersbourg ;
 Bolchoï, un film russe du réalisateur Valeri Todorovski sorti en 2017 ;
 Nom de l'avion géant Bolchoï (exactement "Bolchoï Baltiski") conçu par Igor Sikorsky et qui fit son premier vol en 1913 ;
Palais des glaces Bolchoï, une salle omnisports située à Adler, à Sotchi en Russie.
Bolchoi Arena, une série de bande dessinée française de science-fiction